Възкресение може да се отнася за:
 възкресение, възкръсване – връщане на починали хора към живот
 Възкресение Христово – събитие от Новия Завет, възкръсването на Иисус Христос след кръстната му смърт
 Великден (Възкресение Христово) – християнският празник, честващ възкресението на Христос
 „Възкресение Христово“ - църковен храм на Божи Гроб, Йерусалим
 Възкресение на мъртвите - в християнската есхатология
 „Възкресение“ - повест от Лев Толстой

Вижте също 
 Възнесение (пояснение)
 Свето Възнесение Господне